Slate Range è il nome di due catene montuose:

 Slate Range, in Alberta, Canada
 Slate Range,  in California, Stati Uniti d'America